Санта Марија Коатепек има више значења:

 Санта Марија Коатепек (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија Коатепек, Камино а Алхохука (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија Коатепек, Километро 6 (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику